Виола да гамба ( — ножная виола) — старинный струнный смычковый музыкальный инструмент семейства виол, близкий по размеру и диапазону современной виолончели. На виоле да гамба играли сидя, держа инструмент между ног или положив боком на бедро, — отсюда название.

Из всего виольного семейства виола да гамба дольше всех инструментов сохраняла своё значение: для неё написаны многие произведения важнейших авторов середины XVIII века. Однако уже в конце столетия эти партии исполнялись на виолончели. Гёте назвал Карла Фридриха Абеля последним виртуозом на гамбе. В начале XX века исполнители-аутентисты возродили виолу да гамба: первым гамбистом нового времени стал Кристиан Дёберайнер, дебютировавший в этом качестве в 1905 г. исполнением сонаты Абеля.

Известные исполнители 
 Витторио Гиельми
 Паоло Пандольфо
 Хилле Перл
 Жорди Саваль
 Амели Шеман
 Волков, Владимир Александрович

Примечания

Литература 
 

Виола